Würthwein ist der Nachname von:

 Adolf Würthwein (1911–1991), deutscher evangelischer Pfarrer, Dekan und Prälat 
 Ernst Würthwein (1909–1996), Prof. für Altes Testament in Tübingen
 Ernst-Ulrich Würthwein (* 1948), deutscher Chemiker